Johann von Sothen ist der Name folgender Personen:

* Johann Philipp von Sothen (1713–1781), deutscher Dichter und Gelehrter
 Johann Carl von Sothen (1823–1881), österreichischer Großhändler und Bankier